La stagione 2002-2003 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'Hockey Club Lugano, mentre la stagione regolare è stata vinta dai ZSC Lions.

Classifica Regular Season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Playout 
Al termine della stagione regolare gli SCL Tigers si rifiutano di far scendere in pista i propri giocatori aprendo un contenzioso con l'HC Fribourg-Gottéron, reo di aver fatto giocare un atleta da poco acquistato privo di autorizzazione (Sandro Abplanalp). A causa di questa situazione nessuna squadra per la stagione 2002-2003 viene retrocessa in LNB.

Promozioni 
L'EHC Basel, vincendo la Lega Nazionale B, a causa dell'annullamento dei playout nella lega maggiore, diventa automaticamente la tredicesima squadra del campionato 2003-2004.

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

2003
Hockey su ghiaccio nel 2002
Hockey su ghiaccio nel 2003